Colletes dlusskyi — вид пчел рода  из семейства Colletidae. Азербайджан (Нахичеванская Автономная Республика).

Описание 
Длина тела 9 мм. Основная окраска покровов чёрная, тело покрыто многочисленными волосками беловато-жёлтого цвета. Мандибулы красновато-коричневые. Голова (кроме клипеуса и глаз) с длинными беловатыми волосками. Скутеллюм спереди гладкий и блестящий. Крылья прозрачные с желтоватым оттенком, жилки темно-коричневые. Биологические особенности не известны. Вид был впервые описан в 2015 году британским энтомологом М. Кульманном (Department of Life Sciences, The Natural History Museum, Лондон, Великобритания) и российским гименоптерологом М. Ю. Прощалыкиным (Биолого-почвенный институт ДВО РАН, Владивосток, Россия). Таксон C. dlusskyi принадлежит к мелким видам (< 10 мм) из видовой группы C. squamosus-group, но отличается от них более мелкой и редкой пунктировкой тергитов брюшка. Видовое название дано в честь крупного российского мирмеколога профессора Геннадия Михайловича Длусского (1937—2014).

Примечания

Литература 
 Aliev H. A. 1985. Contribution to the fauna of Colletes Latreille 1802 in Soviet Azerbaijan (Hymenoptera: Apoidea: Colletidae). Senckenbergiana biologica. 65(3/6): 205—210.

Ссылки 
 Colletes. eol.org
Colletes
Животные, описанные в 2015 году
Насекомые Евразии
Эндемики Азербайджана
Таксоны насекомых, названные в честь людей